Николай Ефимович Андреевский (1822 или 1824 Санкт-Петербург — , Казань) — российский государственный деятель, тайный советник. В разное время занимал должности Пермского (1870—1878), Костромского (1878—1884) и Казанского (1884—1889) губернатора.

Семья 
Родился  1822 или 1824 года в Санкт-Петербурге, где провёл детство и большую часть своей жизни. Его дед по отцовской линии был священником. Отец — участник Бородинского сражения Ефим Иванович Андреевский, гоф-медик, в своё время считался одним из лучших медиков Санкт-Петербурга и заслужил дворянство благодаря своим блестящим способностям. Младший брат — Иван Ефимович Андреевский(1831—1891) — выдающийся юрист, профессор, ректор Петербургского университета, директор Археологического института. После смерти отца в 1840 году ему досталось имение и 1250 десятин земли в Рязанской губернии.

Служба 
Получил первоначальное домашнее воспитание, затем поступил в Царскосельский лицей, который окончил в 1844 году с серебряной медалью уже после преобразования его в Александровский лицей. Поступил на службу в Военное министерство. В 1844—1868 годах Н. Е. Андреевский работал на различных должностях в канцелярии министерства, в отделении свода военных постановлений и других, получая награды и поощрения от императоров Николая I и Александра II.

В 1858 году он был назначен делопроизводителем общего присутствия управления иррегулярными войсками и привлечен к составлению второго издания «Свода военных постановлений». Здесь он был замечен Д. А. Милютиным, который занимался разработкой военной реформы и потому обеспечил дальнейшую служебную карьеру своему помощнику.

В 1861 году Н. Е. Андреевский стал начальником отделения канцелярии министра, в 1863 году — членом хозяйственного комитета Военного министерства, а с 1864 года — руководителем хозяйственного комитета Военного министерства. За успешную работу по редактированию «Положения о военно-окружных управлениях и о местных войсках» он был произведён 4 апреля 1865 года в действительные статские советники.

В 1868 году новый министр внутренних дел А. Е. Тимашев пригласил Н. Е. Андреевского перейти на службу в Министерство внутренних дел, поручив ему принять участие в составлении, рассмотрении и введении в действие «Положения об освобождении от обязательного труда и устройства быта поселян Охтенского порохового завода и оружейников-мастеровых и непременных работников Тульского, Ижевского и Сестрорецкого оружейных и Райволовского железо-ковательного заводов».

Затем Н. Е. Андреевский последовательно занимал должности Харьковского вице-губернатора (1869—1870), Пермского (1870—1878) и Костромского (1878—1884) губернаторов. Сознавая настоятельную необходимость в личном наблюдении за ходом дел в различных казенных учреждениях, он предпринимал частые поездки по городам и уездам подведомственных ему территорий. Пермский край, по замечаниям современников, обязан ему постройкой железнодорожных путей.

В 1876 году он получил чин тайного советника.

Казанский губернатор 
24 мая 1884 года Николай Ефимович был назначен казанским губернатором (прибыл в Казань и вступил в должность 30 июня).  Менее чем за пятилетнее правление краем этот крайне скрытный человек сумел снискать расположение местного общества, удивляя всех «своими познаниями крестьянского быта и сельского хозяйства». Сразу после приезда ему пришлось заниматься борьбой с эпидемиями холеры и чумы, а затем оказывать продовольственную помощь населению из-за постигшего губернию неурожая.

Он проявил особую заботу о благотворительных и кустарно-ремесленных заведениях. При нем в Казани были основаны богадельни для неимущих вдов и сирот духовного звания (1885), ночлежный приют И. Н. Журавлева на 268 мест, Андреевская дешевая столовая (1887); развернули деятельность Общество вспомоществования ученицам Ксениевской гимназии (1884), Общество взаимного вспомоществования книгопечатников (1885), Казанская похоронная касса (1886), Военно-санитарное общество (1886), Фармацевтическое общество (1888), Вспомогательная медицинская касса (1887) и др.

Именно Н. Е. Андреевскому обязаны своим возникновением в 1887 году училище для слепых детей, Казанское общество попечения о бедных и больных детях, городское общество призрения и образования глухонемых детей. Губернатор заботился о сохранности исторических памятников, добился возобновления работы в 1884 году Казанского юридического общества (которое в 1886 году образовало постоянную комиссию с целью «собирания и изучения юридических обычаев русского и инородческого населения Волжско-Камского края») и в 1887 году — Казанского кружка любителей музыки.

Развитие системы образования привело к открытию здесь Адмиралтейского женского училища и первой в Казани церковно-приходской школы (1884), городских начальных училищ, земской фельдшерской школы (1887). В марте 1886 года в Казани была основана музыкальная школа А. А. Орлова-Соколовского, а в 1887-м заявило о себе местное отделение Русского музыкального общества (С. Н. Теренин, А. А. Орлов-Соколовский, П. И. Александров). В 1885 году появился городской шахматный клуб. Наконец, в 1885—1886 годах началось издание новой газеты «Казанские новости» (редактор В. М. Ключников). В 1885 году происходит открытие Казанского почтово-телеграфного округа, в 1886-м — местного отделения Крестьянского поземельного банка, а в 1887 году — ломбарда. Тогда же заработал телефон, обслуживавший первоначально 70 абонентов. Благодаря почину Николая Ефимовича в 1886 году была организована «Первая казанская ремесленная и сельскохозяйственная выставка».

Экономические преобразования в России шли полным ходом, несмотря на попятное движение верхов в отношении государственно-политических реформ. Последнее обстоятельство и привело к появлению нового Университетского устава 1884 года, вызвавшего бурные возмущения в академических кругах страны. Против упразднения автономии в высших учебных заведениях и других подобных решений была направлена знаменитая антиправительственная сходка студентов Казанского университета 4 декабря 1887 года, в которой принимал участие и В. И. Ульянов.

Современники отмечали плодотворную деятельность Н. Е. Андреевского в отношении тюремного дела и развития арестантского труда. Почти во всех зданиях этого ведомства были проведены значительные перестройки и капитальный ремонт, улучшено пищевое довольствие заключенных, Губернатор с большим вниманием относился к Казанскому воспитательно-исправительному ремесленному приюту, проведя решение о ежегодном отчислении ему денежных сумм из средств Тюремного комитета. Однако полностью выполнить свои замыслы ему не удалось.

Как маститый чиновник, Н. Е. Андреевский был либералом при Александре II и его сподвижниках, а во время царствования Александра III показал себя сторонником нового монарха. Вместе с тем казанский губернатор являлся практиком и, находясь на ответственном посту в 1884—1889 годах, проявил обширные познания, хозяйственные таланты и разносторонний ум. Жители высоко оценили его деятельность по развитию местного края, а городская дума назвала именем Н. Е. Андреевского общественный сад в Адмиралтейской слободе.

Умер  года в губернаторском дворце в Казани; его тело было перевезено в Санкт-Петербург и захоронено на Волковом православном кладбище.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с императорской короной; (15.04.1856);
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (01.03.1868)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (08.04.1851);
 Орден Святой Анны 2-й ст. (11.04.1854);
 императорская корона к Ордену Святой Анны 2-й ст. (17.04.1858);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (30.08.1872);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (17.04.1862);
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (30.08.1879);
 Орден Белого Орла (30.08.1882)

 Медаль «В память войны 1853-1856 гг.» из светлой бронзы на Андреевской ленте
 Серебряная медаль «За труды по устройству военно-заводского населения»

 За вклад в развитие народного образования Пермской губернии присвоено звание почётного гражданина городов Кунгура и Перми.

Примечания

Литература 
 
 Долгов Е. Б. Андреевский Николай Ефимович // Татарская энциклопедия: В 5 т. / Гл. ред. М. Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. — Казань: Ин-т Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. — Т. 1. — С. 151.

Выпускники Александровского лицея
Харьковские вице-губернаторы
Костромские губернаторы
Казанские губернаторы
Похороненные на Волковском православном кладбище
Почётные граждане Кунгура
Почётные граждане Перми